Тамасопо има више значења:

 Општина Тамасопо (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тамасопо (Тамасопо, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику